Coloniense – abitanti di Colonia del Sacramento
Coloniense – abitanti di Colônia do Gurguéia
Coloniense – abitanti di Colônia do Piauí
Coloniense – abitanti di Dipartimento di Colonia